Andremone (Ἁνδραίμων, Andraimōn) è il nome di diversi personaggi della mitologia greca:
 Andremone – figlio di Ossilo e sposo di Driope
 Andremone – possibile padre di un altro Ossilo
 Andremone – sposo di Gorga e padre di Toante, re dell'Etolia
 Andremone – figlio di Corono e sposo di Anfinome
 Andremone – uno dei Proci
 Andremone – figlio di Codro che, secondo Pausania, avrebbe guidato i Cari alla vittoria contro gli Ioni con la conquista della città di Lebedo